Иль () — река во Франции. Длина 223 км. Площадь бассейна 4760,5 км². 

Находится на северо-востоке Франции. Иль является одним из левых притоков Рейна. Исток находится в горах Юра Франции, протекает через Эльзас.

Река Иль с зимним паводком, с декабря по март включительно максимум в январе-феврале. Самый низкий уровень воды в реке летом, в период с июля по сентябрь включительно. Она течёт в целом по направлению на север-северо-восток.

Примечания 

Притоки Рейна
Реки Гранд-Эста
Водные объекты департамента Верхний Рейн
География департамента Нижний Рейн